Producent (obecně objekt nebo subjekt, který něco vytváří, vyrábí, produkuje) může být:

 primární producent – organismus v ekosystému, který z anorganických sloučenin produkuje biomasu (autotrofie)
 producent (ekonomie) – synonymum pro výrobce nebo podnikatele

 povolání

 producent (umění) – osoba, jež nějakou uměleckou produkci či dílo zajišťuje finančně
 hudební producent – osoba odpovědná za úspěch, nahrání, produkci a výkon nějaké hudební nahrávky

Externí odkazy